Bedrijf
 Brasserie de Bertinchamps, brouwerij in de Belgische stad Gembloers

Personen met de achternaam Bertinchamps
 Arthur Bertinchamps, Belgisch syndicalist
 Hilaire Bertinchamps, Belgisch politicus